S20, S-20, S.20 ou S.XX peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 Humaitá (S20), un sous-marin de la Marine brésilienne ;
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 SPAD S.XX, un avion de chasse français ;
 Sikorsky S.20, un avion de chasse russe.

Photographie 
 Canon PowerShot S20, un appareil photo du fabricant japonais Canon.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique superficielle du thorax, d’après la classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Samsung Galaxy S20, un smartphone sorti en 2020.

Transport 
Autoroute
 Autoroute espagnole S-20, pénétrante ouest de Santander.

Train
  Ligne S20 du S-Bahn de Munich en Allemagne
  Ligne S20 du RER Bruxellois en Belgique
  Ligne S20 du RER Tessinois en Suisse
  Ligne S20 du RER Fribourgeois en Suisse

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres